Le tableau suivant établit l'historique des sélections de la draft du Heat de Miami, au sein de la National Basketball Association (NBA) depuis 1988. 

Ils ont également réalisé un drafts d'expansion en 1988.

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par le Heat de Miami
Heat de Miami